Disa puede hacer referencias a varias cosas:

 Disa (orquídea): Género de orquídeas perteneciente a la subfamilia Orchidoideae.
 DISA (empresa): Empresa petrolífera española fundada en Santa Cruz de Tenerife.
 Disa Records: Compañía discográfica localizada en Monterrey, Nuevo León, México especializada en música regional mexicana.
 Línea DISA: En telefonía es la abreviación de Direct Inward Access System, que en la práctica es una operadora automática que permite acceder directamente a un anexo interno desde una línea externa.
 Defense Information Systems Agency: En español Agencia de Sistemas de Información de Defensa, es un Departamento de Defensa de Estados Unidos.